Andersolstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Andersolstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Andersolstjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (8,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn